Casella ima više značenja:
 Casella, Caserta
 Casella, Genoa
 Casella, La Spezia
 Casella, Lucca
 Casella, Mantua
 Casella, Modena
 Casella, Parma
 Casella, Pesaro-Urbino
 Casella, Piacenza
 Casella, Reggio Emilia
 Casella, Siena
 Casella, Verona